Heaven Can Wait (pel·lícula de 1943), pel·lícula de 1943.
 Heaven Can Wait (pel·lícula de 1978), pel·lícula de 1978.